Wälde ist ein Ortsname:
 Wälde (Horgenzell), Weiler im Gemeindeteil Wolketsweiler von Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Wälde (Loßburg), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Wälde (Owingen), Weiler der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Wälde ist der Familienname folgender Personen: 
 Rainer Wälde (* 1961), deutscher Diplomverwaltungswirt, Journalist, Filmproduzent und Autor

Siehe auch:
 Walde
 Wäldele
 Welde